Тейт Те́йлор (; род. , Джэксон, Миссисипи, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и кинопродюсер. Наиболее известен как режиссёр фильмов «Прислуга» (2011) и «Девушка в поезде» (2016).

Ранние годы 
Тейт Тейлор родился и вырос в Джэксоне, штат Миссисипи, США. Окончил Государственный Университет Миссисипи в Оксфорде. Некоторое время жил в Нью-Йорке, затем переехал в Лос-Анджелес, где и начал свою деятельность в качестве кинематографиста.

Карьера 
Как актёр Тейт дебютировал в 1995 году в эпизодической роли в сериале «Шоу Дрю Кэри». Свою режиссёрскую карьеру Тейлор начал в 2003 году, выпустив короткометражный фильм «Цыплячья вечеринка», где он выступил в роли режиссёра, сценариста, актёра и продюсера. Короткометражка получила несколько премий на двенадцати различных кинофестивалях. С этой картины началось сотрудничество Тейлора с актрисой Октавией Спенсер, которой роль в фильме Тейлора «Прислуга» впоследствии принесла премию «Оскар».

В качестве режиссёра и сценариста полнометражного игрового фильма Тейлор дебютировал в 2008 году с комедией «Прекрасные уродцы». Съёмки фильма проходили в Национальном парке Glacier в Монтане, в Чикаго и в Лос-Анджелесе. Благодаря сложным операторским приёмам и великолепному актёрскому составу фильм принес Тейлору известность среди голливудских режиссёров и сценаристов.

Одной из последних лент, в которой Тейт Тейлор выступил в роли актёра, стала драма «Зимняя кость» (2010) по роману Дэниела Вудрелла. Фильм получил Гран-при жюри на кинофестивале Санденс.

В 2011 году на экраны вышла третья режиссёрская работа Тейта Тейлора — драма «Прислуга», экранизация одноимённого романа Кэтрин Стокетт. Съёмки фильма начались в июле 2010 года и проходили в городе Гринвуд, штат Миссисипи. Примечателен «звёздный» актёрский состав картины: Эмма Стоун, Брайс Даллас Ховард, Джессика Честейн, Виола Дэвис и Октавия Спенсер. Фильм получил положительные отзывы критиков и неплохие кассовые сборы, а также был отмечен несколькими кинонаградами, в том числе номинациями на такие значительные кинопремии, как Золотой глобус и Оскар. Примечательно, что Кэтрин Стокетт передала Тейлору права на киноадаптацию в июне 2008 года, ещё до того, как её книга была опубликована.

В 2016 году Тейлор снял детективный триллер «Девушка в поезде», основанного на одноимённом романе Полы Хокинс. Главную роль в фильме исполнила Эмили Блант. В 2019 году режиссер выпустил фильмы «Ма», а в 2020 году — «Агент Ева». В конце января 2021 года в российский прокат выйдет драматическая комедия Тейлора «Дать дуба в округе Юба» с Эллисон Дженни и Милой Кунис в главных ролях.

Личная жизнь 
Тейлор — открытый гей.

Фильмография

Актёр

Режиссёр, сценарист, продюсер

Примечания

Ссылки 

Выпускники Миссисипского университета
Киноактёры США